Reduce Invent Optimize (RIO) est une société marocaine créée en 2006. Elle opère essentiellement dans le domaine de l'Efficacité énergétique. Elle est basée à Casablanca.

Activités 
RIO opère dans ce secteur en tant que bureau d'études expert. Elle est la première société ESCO (Energy service company) au Maroc à proposer des contrats de performances énergétiques, en prenant en charge toutes ou parties des investissements nécessaires à l'optimisation des consommations d'énergie de ses clients. 

Fin 2009, RIO a lancé sur le marché un nouveau service de type ESCO 2.0 en proposant à ses clients le monitoring en temps réel des consommations énergétiques par le biais d'une solution propriétaire développée à cet effet, l'Eco Énergie Manager.

RIO propose également ses services dans le secteur des énergies renouvelables avec en particulier des études de faisabilité pour les installations solaires et éoliennes.

Liens externes 
 

Entreprise ayant son siège à Casablanca